Wyniki podnoszenia ciężarów na 1. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1987 roku w Daytona Beach (Stany Zjednoczone). Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1987 w sporcie
Sport w Daytona Beach
1987 w Stanach Zjednoczonych